Баркла:

 Баркла, Чарлз Гловер (1877—1944) — английский физик, лауреат Нобелевской премии по физике 1917 года.
 Баркла — ударный кратер у восточного лимба видимой стороны Луны.